Living Things  (англ. Живі Істоти)— п'ятий студійний альбом американського рок-гурту Linkin Park, реліз якого відбувся 26 червня 2012 року на лейблі Warner Bros. Records.

Список композицій

Примітки 

Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Warner Bros. Records
Альбоми, спродюсовані Ріком Рубіном
Альбоми альтернативного року
Альбоми Linkin Park